Името Мрамор може да се отнася до:

 Мрамор, вид метаморфна скала
 село Мрамор, село в Област Перник, България;
 село Мрамор, село в Област София, България;
 село Мрамор, село в Област Хасково, България;
 село Мрамор, днес Хрисопиги, село в дем Сяр, Гърция;
 село Мрамор, бивше село, край село Раец, Република Македония.